Franz Innerhofer ist der Name folgender Personen:

* Franz Innerhofer (Mediziner) (1847–1918), österreichischer Mediziner, Konservator, Kurator und Mäzen
 Franz Innerhofer (Lehrer) (1884–1921), Südtiroler Lehrer und Opfer des Bozner Blutsonntag
 Franz Innerhofer (Schriftsteller) (1944–2002), österreichischer Schriftsteller